Sint-Samsonkerk (Angers)
Sint-Samsonkerk (Aunay-sur-Odon)
Sint-Samsonkerk (Clermont)
Sint-Samsonkathedraal (Dol-de-Bretagne)
Sint-Samsonkerk (Ebblingem)
Sint-Samsonkerk (Étréville)
Sint-Samsonkerk (La Roche-Guyon)
Sint-Samsonkerk (Ouistreham)
Sint-Samsonkerk (Plumetot)

Samsonkerk